В Соединённых Штатах Америки насчитывается пять округов с названием Кэмпбелл (Campbell):
 Кэмпбелл — в Вайоминге.
 Кэмпбелл — в Виргинии.
 Кэмпбелл — в Кентукки.
 Кэмпбелл — в Теннесси. 
 Кэмпбелл — в Южной Дакоте.
  — существовавший до 1932 года округ, территория которого в настоящее время входит в состав округа Фултон (штат Джорджия).